

Personnages fictifs 
 Miss Moneypenny, personnage de fiction de la saga James Bond.
 Moneypenny, surnom de Bel Rowley dans la série The Hour.